Sean Conway est un nom pouvant désigner:

 (1931-1995), homme politique irlandais
 (né en 1951), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1981), auteur et aventurier zimbabwéen

Voir aussi

Conway, Sean